Biografies:
Emili Armengol i Gall, (Terrassa, Vallès Occidental 1911 - Barcelona 1976) joier i pintor català
Emili Armengol i Abril, (Barcelona, 1943) Escultor català, fill de l'anterior.